Ел Гавилан има више значења:

 Ел Гавилан (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Гавилан (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гавилан (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гавилан (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гавилан (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гавилан (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гавилан (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гавилан (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гавилан (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гавилан (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гавилан (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гавилан, Лас Маравиљас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гавилан (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан, Пењаско Бланко (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гавилан (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гавилан (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гавилан (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гавилан (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гавилан (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гавилан (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гавилан (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гавилан (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гавилан (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гавилан (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гавилан (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гавилан (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гавилан (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гавилан (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гавилан (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гавилан (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Сан Себастијан Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Санта Лусија Мијаватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гавилан (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гавилан (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гавилан (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гавилан (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гавилан (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гавилан (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гавилан (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гавилан (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гавилан (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гавилан (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гавилан (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гавилан (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гавилан (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гавилан (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гавилан, Рестауранте (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гавилан (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гавилан (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гавилан (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гавилан, Лас Компуертас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гавилан (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гавилан (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гавилан (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гавилан (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гавилан (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гавилан (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гавилан (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гавилан (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гавилан (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гавилан (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику